Ophiolypus levis är en ormstjärneart som beskrevs av Jean Baptiste François René Koehler 1904. Ophiolypus levis ingår i släktet Ophiolypus och familjen bandormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bandormstjärnor
levis